Northrop kan syfta på:

 Northrop Corporation, tidigare flygplanstillverkare i USA
 Northrop, Minnesota, ort i USA
 Cape Northrop, udde i Antarktis